XDC peut faire référence à :

 La société XDC, créée en 2004 par EVS et spécialisée dans le marché très pointu du cinéma numérique en haute définition qui, avec ses filiales est aujourd'hui devenue le groupe Dcinex ;
 XDC, l'abréviation de X.Org Developer's Conference, la conférence annuelle qui réunit les développeurs du logiciel libre X.Org.